Питхорагарх:

 Питхорагарх — город в индийском штате Уттаракханд в регионе Кумаон.
 Питхорагарх — округ в штате Уттаракханд на севере Индии, в регионе Кумаон.